Bingoal WB er et UCI continental cykelhold, der blev etableret i 2011 og har sin base i Belgien. Holdet deltager i UCI Continental Circuits konkurrencer.

Holdet

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra Belgien